Harpella kan syfta på:
 Harpella (svamp) – ett svampsläkte.
 Harpella (fjäril) – ett släkte praktmalar.